Сезон 1924—1925 у Серії А — 28-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Серветт.

Схід 

Результати

Центр 

Результати

Захід 

Результати

Фінал 

Результати

|}

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1925
Швейцарія
Швейцарія